Eerste divisie (mannenhandbal) 1979/80
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1979/80